Деревенське — колишнє село, підпорядковувалося Жовтневій Другій сільській раді Вовчанського району Харківської області.

 Деревенське — село в Сусанінському районі Костромської області РФ.
 Деревенське — село в Спаському районі Рязанської області РФ.
 Деревенське — село в Кесовогорському районі Тверської області РФ.
 Велике Деревенське — селище Гур'євського міського округу, Калінінградської області РФ.